Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ist der Familienname folgender Personen:

* Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1944–2020), italienischer Literaturwissenschaftler und Großmeister des Malteserordens

 Paolo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1910–1993), italienischer Kunsthistoriker